Cowen ist der Familienname folgender Personen:
 Abigail Cowen (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin

 Brian Cowen (* 1960), irischer Politiker, irischer Ministerpräsident (Taoiseach) von 2008 bis 2011
 Elise Cowen (1933–1962), US-amerikanische Dichterin der Beat Generation
 Frederic Hymen Cowen (1852–1935), englischer Komponist und Dirigent
 Jared Cowen (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Jeff Cowen (* 1966), US-amerikanischer Fotograf
 Jennifer Cowen (* 1991), britische Wasserspringerin
 John Kissig Cowen (1844–1904), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Cowen (1868–1932), Kaufmann in London und Freund von Theodor Herzl
 Myron M. Cowen (1898–1965), US-amerikanischer Diplomat
 Richard Cowen (* 1940), britisch-US-amerikanischer Paläontologe

 Tyler Cowen (* 1962), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Blogger
 Zelman Cowen (1919–2011), australischer Rechtswissenschaftler, Politiker und ehemaliger Generalgouverneur Australiens

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Cowen (West Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cowen Farmstead, in Buffalo Valley, Tennessee, ID-Nr. 05000205
 Cowen Park Bridge, in Seattle, Washington, ID-Nr. 82004233

Siehe auch:
 Coen
 Cohen
 Cowan
 McCowen